La sfera di cristallo (Be Careful What You Wish For...) – romanzo di R. L. Stine del 1993 della collana Piccoli brividi
 Be Careful What You Wish For... – album di Gabby La La del 2005

Pagine correlate 
 Be Careful